Selles-sur-Cher (formatge), formatge de pasta tova amb pell florida francès elaborat amb llet de cabra a Sologne, al poble de Selles-sur-Cher 
 Selles-sur-Cher (municipi), comuna al departament de Loir i Cher (regió del Centre-Vall del Loira)
 Cantó de Selles-sur-Cher, cantó al departament de Loir i Cher, a la regió del Centre - Vall del Loira